

Ссылки 
 Страница музеев Ганновера на официальном портале музеев Германии

Ганновер